karkas – rodzaj pocisku zapalającego
 karkas – korpus cewki elektrycznej, wykonany z materiału elektroizolacyjnego